Пуа-де-Пікарді (фр. Poix-de-Picardie) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. 
 Пуа-Террон (фр. Poix-Terron) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни. 
 Сольшуа-су-Пуа (фр. Saulchoy-sous-Poix) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. 
 Пуа (Марна) (фр. Poix) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна. 
 Бюссі-ле-Пуа (фр. Bussy-lès-Poix) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. 
 Віктор Пуа (ісп. Víctor Púa, нар. 21 березня 1956, Пазо-де-лос-Торос) — уругвайський футболіст.
 Бланжі-су-Пуа (фр. Blangy-sous-Poix) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. 
 Муаянкур-ле-Пуа (фр. Moyencourt-lès-Poix) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. 
 Пуа-дю-Нор (фр. Poix-du-Nord) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. 
 Сен-Пуа (Манш) (фр. Saint-Pois) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Манш. 
 Сен-Пуа (фр. Saint-Poix) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Майєнн.

Див. також
 Сен-Пуа